Alberto Bigon (1947) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Riccardo Bigon (1971) – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano